Liquidate quel Parker! (The Outfit) – romanzo di Richard Stark del 1963
 The Outfit - Organizzazione crimini (The Outfit) – film del 1973 diretto da John Flynn
 The Outfit – film del 2022 diretto da Graham Moore
 The Outfit – videogioco sviluppato da Relic Entertainment e distribuito da THQ
 The Outfit – album di Philip Anastasia del 2009